Het WTA-tennistoernooi van Linz (officieel Generali Ladies Linz) van 2002 vond plaats van 21 tot en met 27 oktober 2002 in de Oostenrijkse stad Linz. Het was de twaalfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourt­banen.

Dit was het eerste toernooi waarop de, voorheen Armeense, Marie-Gaïané Mikaelian onder Zwitserse vlag speelde, zowel in het enkel- als in het dubbelspel.

Enkelspel 
Titelverdedigster Lindsay Davenport was het tweede reekshoofd. Zij meldde zich kort voor aanvang van het toernooi af.

De als eerste geplaatste Amerikaanse Jennifer Capriati bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door haar landgenote Alexandra Stevenson.

Het vierde reekshoofd, Justine Henin uit België, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Amerikaanse Alexandra Stevenson in twee sets. Henin wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Linz op haar naam te schrij­ven. Het was haar zesde WTA-titel, de tweede van 2002. Zij won US$ 93.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Henin was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Het eerste reekshoofd, Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez, bereikte de tweede ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door Petra Mandula en Patricia Wartusch.

Titelverdedigsters Jelena Dokić en Nadja Petrova slaagden erin hun titel te verlengen. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste Japanse koppel Rika Fujiwara / Ai Sugiyama in twee sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. De Joegoslavische Dokić had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Russin Petrova een.

De Nederlandse Caroline Vis en Eléni Daniilídou uit Griekenland bereikten de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Linz 2002
Linz